Molekulska formula -{C14H23NO}- se može odnositi na:

 Tapentadol
 Spilantol